Tatiana Nora María de Liechtenstein (en alemán: Tatjana Nora Maria von und zu Liechtenstein; nacida el 10 de abril de 1973) es princesa de Liechtenstein desde su nacimiento. Tiene el tratamiento protocolario de Su Alteza Serenísima (S.A.S.). También es condesa de Rietberg. Fue una fuerte candidata a ser consorte real debido a su relación con el posterior rey Felipe VI

Biografía 
Nacida en San Galo, siendo la única hija del príncipe Juan Adán II de Liechtenstein y de su  difunta esposa, la princesa consorte María, nacida condesa Marie Aglaë Kinsky von Wchinitz und Tettau.

Durante su juventud estuvo completando sus estudios de Dirección de Empresas en Madrid, en la European Business School, un centro privado en la zona residencial de Mirasierra, mientras perfeccionaba su castellano, lengua que domina al igual que el alemán, el inglés y el francés. En Madrid reside la hermana de su padre, la princesa Nora de Liechtenstein, que se casó con el padre de Isabel Sartorius.

En España fue considerada una favorable candidata a ser princesa consorte de Asturias.

Matrimonio y descendencia 
El 5 de junio de 1999, se casó en la Catedral de San Florián, en Vaduz, con el barón Felipe de Lattorff (en alemán: Freiherr Matthias Claus-Just Carl Philipp von Lattorff; nacido el 25 de marzo de 1968 en Graz), hijo primogénito del barón alemán Nicolás Jorge de Lattorff y de la condesa húngara Julia Batthyány. Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos y cinco hijas:

 Lucas María de Lattorff (en alemán: Lukas Maria von Lattorff; nacido el 13 de mayo de 2000 en Wiesbaden).
 Isabel María Ángela Tatiana de Lattorff (en alemán: Elisabeth Maria Angela Tatjana von Lattorff; nacida el 25 de enero de 2002 en Grabs).
 María Teresa de Lattorff (en alemán: Marie Teresa von Lattorff; nacida el 18 de enero de 2004 en Grabs).
 Camila María Catalina de Lattorff (en alemán: Camilla Maria Katharina von Lattorff; nacida el 4 de noviembre de 2005 en Monza).
 Ana Pia Teresa María de Lattorff  (en alemán: Anna Pia Theresia Maria von Lattorff; nacida el 3 de agosto de 2007 en Goldgeben).
 Sofía Catalina María de Lattorff (en alemán: Sophie Katharina Maria von Lattorff; nacida el 30 de octubre de 2009 en Goldgeben).
 Maximiliano María de Lattorff (en alemán: Maximilian Maria von Lattorff; nacido el 17 de diciembre de 2011 en Goldgeben).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Familia Principesca de Liechtenstein (en inglés)
 Página de la familia principesca de Liechtenstein (en alemán e inglés)
 Entrevista a la Familia Principesca de Liechtenstein en Viena (en alemán)

Princesas de Liechtenstein
Nacidos en San Galo
Liechtensteinianas del siglo XX
Liechtensteinianas del siglo XXI
Católicos de Liechtenstein